Покровка — деревня в Ермаковском районе Красноярского края. Входит в состав Танзыбейского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Кебеж, вблизи места впадения в неё реки Осиновки. Абсолютная высота — 335 метров над уровнем моря.

История 
Основана в 1895 году. В 1926 году в деревне Покровка (Осиновка) имелось 116 хозяйств и проживало 608 человек (305 мужчин и 303 женщина). В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлась центром Покровского сельсовета Ермаковского района Минусинского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 60,5 %, женщины — соответственно 39,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 % из 53 чел.

Примечания 

Населённые пункты Ермаковского района